Castelletto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Castelletto sopra Ticino, kommun, Piemonte, Provincia di Novara, 
 Castelletto (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Novara, 
 Castelletto (ort i Italien, Lombardiet, Città metropolitana di Milano), 
 Castelletto (kulle), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Castelletto (kommunhuvudort), Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, 
 Castelletto (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Brescia), 
 Castelletto (ort i Italien, Toscana), Provincia di Pistoia, 
 Castelletto (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza), 
 Castelletto (ort i Italien, Veneto, Provincia di Padova), 

Robotskapade Italienförgreningar